Andrija Dragojević – calciatore montenegrino
 Oliver Dragojević – cantante croato
 Srđan Dragojević – regista e sceneggiatore serbo